Юссе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південь від Парижа, 90 км на схід від Ліможа, 55 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4584 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 9619,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Юссель
 Юссель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 сайт Туристичне бюро муніципалітету Юссель
 [ Розташування муніципалітету Юссель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез